

Главные каналы 

Списки:Литва

Литва